In der Saison 1981/82 der 2. Bundesliga erreichten der FC Schalke 04 und Hertha BSC den Aufstieg in die Bundesliga. Kickers Offenbach scheiterte in den Relegationsspielen. Es war die erste Saison der 2. Bundesliga, die in einer Staffel für das gesamte damalige Westdeutsche Staatsgebiet ausgetragen wurde.

Veränderungen zur Vorsaison 
Aus einer Nord- und einer Süd-Staffel wurde nun eine eingleisige 2. Bundesliga mit 20 Teams gebildet. Die beiden Meister Werder Bremen und SV Darmstadt 98 waren – genauso wie Relegations-Gewinner Eintracht Braunschweig – in die Bundesliga aufgestiegen und wurden nun durch die drei Absteiger FC Schalke 04, 1860 München und Bayer 05 Uerdingen ersetzt. Neben Relegations-Verlier Kickers Offenbach waren auch die Dritt- und Viertplatzierten jeder Staffel direkt für diese Saison qualifiziert. Dies waren: Hertha BSC und Hannover 96 (Nord) sowie die Stuttgarter Kickers und Hessen Kassel (Süd). Darüber hinaus wurden aus jeder Staffel sechs weitere Mannschaften aufgenommen, die die besten Platzziffern vorzuweisen hatten. Im Norden waren dies: Alemannia Aachen, VfL Osnabrück, SG Union Solingen, Rot-Weiss Essen, Fortuna Köln und SG Wattenscheid 09. Aus der Süd-Staffel betraf dies: Waldhof Mannheim, SC Freiburg, SpVgg Bayreuth, Freiburger FC, Wormatia Worms und die SpVgg Fürth. Während in der Nord-Staffel die punktbesten Teams auch die Plätze 6 bis 10 belegten, verhalf sie im Süden Worms und Fürth zur Qualifikation, während der SSV Ulm 1846 (Platz 5) und Eintracht Trier (Platz 8) leer ausgingen.

Als Folge der eingleisigen Liga wurde der Aufstieg zur Bundesliga neu geregelt. Der Meister und der Vizemeister waren direkt für die Bundesliga qualifiziert. Der Dritte bekam die Chance, in Relegationsspielen gegen den Sechzehnten der Bundesliga ebenfalls aufzusteigen. Vier Vereine stiegen in die Oberliga ab.

Saisonverlauf

Aufstieg 
Schalke 04 konnte seine Favoritenrolle weitestgehend bestätigen und musste lediglich im Frühjahr nochmal bangen. Dank eines starken Schlussspurts konnte S04 zwei Spieltage vor dem Ende den direkten Wiederaufstieg feiern. Hertha BSC gelang die Rückkehr am folgenden Spieltag nach zwei Jahren. Schalke und Hertha hatten jeweils die Kickers Offenbach überholt, die nach ihrer Tabellenführung (32. Spieltag) kein Spiel mehr gewinnen konnten. Wie im Vorjahr verpasste man den Aufstieg über die Relegation, dieses Mal durch zwei Niederlagen gegen Bayer Leverkusen.

Abstieg 
Bayreuth und Worms standen fast die gesamte Saison über auf den unteren Plätzen und stiegen vorzeitig am 34. Spieltag ab. Der Freiburger FC folgte am nächsten Spieltag, nachdem er in der Rückrunde nur sechs Punkte sammeln konnte. Der SG Wattenscheid konnte die punktgleichen Solinger am letzten Spieltag wegen einer Niederlage in Osnabrück nicht mehr überholen.

Am Ende der Saison wurde dem Bundesliga-Absteiger des Vorjahrs der TSV 1860 München die Lizenz verweigert. Es war der dritte Lizenzentzug aus wirtschaftlichen Gründen im deutschen Lizenzfußball nach dem Bonner SC 1977 und dem FC St. Pauli 1979. Der TSV 1860 München war damit nach dem FC St. Pauli der zweite Verein, der aufgrund eines Lizenzentzugs innerhalb eines Jahres von der Bundesliga ins Amateurlager durchgereicht wurde. Nutznießer des Lizenzentzugs war die SG Wattenscheid 09, die trotz des sportlichen Abstiegs in Liga 2 verblieb.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste 
Bester Torjäger der Saison war Rudi Völler vom TSV 1860 München mit 37 Toren.

Relegation 
In den Relegationsspielen traf der Sechzehnte der Bundesliga, SV Bayer 04 Leverkusen, auf den Dritten der 2. Bundesliga, Kickers Offenbach. Vor den Spielen nahmen beide Vereine noch Veränderungen auf den Trainerbänken vor. Bei Offenbach löste Lothar Buchmann Interimstrainer Kurt Geinzer ab, in Leverkusen setzte man dem bisherigen Trainer Gerhard Kentschke Dettmar Cramer an die Seite.

|}

Hinspiel

Rückspiel

Aufsteiger

Literatur 
Kicker-Sportmagazin: Jahrgänge 1981-1982, Olympia-Verlag GmbH, 

1981/82
Fußballsaison 1981/82